Alessandro Cavagnari – politico italiano del Regno d'Italia
 Alfonso Cavagnari – avvocato e politico italiano
 Domenico Cavagnari – ammiraglio italiano
 Pierre-Louis Cavagnari – diplomatico e militare inglese
 Pietro Cavagnari – politico italiano